Kreditsicherungsrecht steht für

 Kreditsicherungsrecht (Deutschland), ein juristisches Querschnittsgebiet in Deutschland,
 Kreditsicherungsrecht (Vereinigte Staaten), ein Gebiet des Rechts der Vereinigten Staaten